Э́двардс, Э́дуардз () — английская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

А 
 Эдвардс, Айя — американская кёрлингистка.
 Эдвардс, Алия (род. 2002) — канадская баскетболистка.
  — железнодорожный магнат турецкого происхождения, журналист и совладелец газеты , второй супруг Миси Серт.
 Эдвардс, Амелия (1831—1892) — английская писательница и египтолог.
 Эдвардс, Анна Гарриэт (более известна под фамилией Леонуэнс; 1831—1915) — английская писательница, путешественница, педагог и общественный деятель.
 Эдвардс, Артур (XVI в.) — агент английской Московской Компании, участник 3-х экспедиций в Персию.

Б 
 Эдвардс, Бернард (1952—1996) — американский бас-гитарист, продюсер и автор песен
 Эдвардс, Бетти (род. 1926) — американский преподаватель искусства, доктор наук, основоположник методики правополушарного рисования.
 Эдвардс, Блейк (1922—2010) — американский кинорежиссёр и сценарист, автор фильма «Розовая пантера».
 Эдвардс, Брайан (1743—1800) — английский писатель и путешественник.
 Эдвардс, Брайан (род. 1998) — игрок в американский футбол.

В 
 Эдвардс, Винс (имя при рождении Винсент Эдвард Зойно; 1928—1996) — американский актёр, режиссёр и певец.

Г 
 Эдвардс, Гай (род. 1942) — британский автогонщик, пилот Формулы-1.
 
 Эдвардс, Гвион (род. 1993) — валлийский футболист.
 Эдвардс, Гектор (род. 1949) — барбадосский велогонщик.
 Эдвардс, Генри (1827—1891) — американский актёр, писатель и энтомолог.
 Эдвардс, Генри Сазерленд (1856—1906) — британский журналист.

Д 
 Эдвардс, Дэниел (род. 1965) — американский скульптор.
 Эдвардс, Джастин (род. 1983) — американский боец ММА.
 Эдвардс, Джей (род. 1969) — американский баскетболист.
 
 Эдвардс, Джо Фрэнк (род. 1958) — американский астронавт.
 Эдвардс, Джон (род. 1953) — американский политик.
 Эдвардс, Джон (богослов) (1637—1716) — английский теолог, автор ряда богословских сочинений.
 Эдвардс, Джон (политик) (род. 1966) — американский политик, губернатор штата Луизиана.
 
 Эдвардс, Джордж (1694—1773) — британский натуралист и орнитолог.
  (1908—2003) — британский авиаконструктор.
 Эдвардс, Джуниор Дин (1926—1951) — солдат армии США, герой Корейской войны.
 Эдвардс, Дон (1939—2022) — американский кантри-певец, гитарист.
 Эдвардс, Дороти (1914—1982) — британская детская писательница.
 Эдвардс, Дункан (1936—1958) — английский футболист.
 Эдвардс, Дэвид (1915—2011) — американский гитарист и певец, лауреат премии «Грэмми».
 Эдвардс, Дэвид (род. 1979) — шотландский кёрлингист.
 Эдвардс, Дэвид (род. 1986) — валлийский футболист.
 Эдвардс, Дэвид (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Эдвардс, Дэвид Юджин (род. 1968) — американский музыкант, лидер и основной автор песен групп «16 Horsepower» и «Woven Hand».

И 
 Эдвардс, Идвал Хьюберт (1895—1981) — американский генерал-лейтенант.

К 
 Эдвардс, Карл (род. 1979) — американский автогонщик.
 Эдвардс, Карлос (род. 1978) — тринидадский футболист.
 Эдвардс, Карсен (род. 1998) — американский баскетболист.
 
 Эдвардс, Кенни Эрл (род. 1964) — барабанщик рок-группы «Holyhell».
 Эдвардс, Кэтлин (род. 1978) — канадская певица, кантри-музыкант
 Эдвардс, Клифф (1895—1971) — американский певец, актер и музыкант, популярный в 1920 и 1930 годах.
 Эдвардс, Колин (род. 1974) — американский мотогонщик.
 Эдвардс, Корнелиус (род. 1956) — угандийский боксёр-профессионал, выступавший во второй полулёгкой и лёгкой весовых категориях.
 Эдвардс, Крейг (род. 1968) — английский профессиональный снукерист.
 Эдвардс, Крис (род. 1980) — английский музыкант, наиболее известный как бас-гитарист инди-рок группы «Kasabian».

Л 
 Эдвардс, Леон (род. 1991) — английский боец ММА.
 Эдвардс, Лерой (1914—1971) — американский профессиональный баскетболист.
 Эдвардс, Луис (1914—1980) — английский бизнесмен, председатель футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» (1965—1980).
 Эдвардс, Люк (род. 1980) — американский актёр.

М 
 
 Эдвардс, Мария (1893—1972) — участница французского Сопротивления.
 Эдвардс, Маркус (род. 1998) — английский футболист, полузащитник клуба «Тоттенхэм Хотспур» и юношеской сборной Англии.
 Эдвардс, Мартин (род. 1945) — экс-председатель, почётный президент футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
 Эдвардс, Мартин (род. 1955) — английский писатель, критик и юрист.
 Эдвардс, Матильда-Барбара (; 1836—1919) — английская писательница.
 Эдвардс, Мишель (род. 1966) — американская баскетболистка и тренер.
 Эдвардс, Монро (1808—1847) — американский торговец рабами, фальсификатор и осуждённый преступник.

П 
 Эдвардс, Перри (род. 1993) — британская певица из герлз-бенда «Little Mix».
 
 Эдвардс, Пьетро (1744—1821) — итальянский реставратор живописи.

Р 
 Эдвардс, Рахим (род. 1995) — канадский футболист, полузащитник.
 Эдвардс, Ричард (1523—1566) — английский поэт, драматург и композитор.
 Эдвардс, Ричи (1967—2008) — уэльский музыкант, ритм-гитарист и автор песен альтернативной рок-группы «Manic Street Preachers».
 Эдвардс, Роберт Джеффри (1925—2013) — британский эмбриолог, лауреат Нобелевской премии.

С 
 Эдвардс, Сандра (1938—2017) — американская актриса и фотомодель.
 Эдвардс, Сиденхэм Тист (1769—1819) — британский ботаник и художник.
 Эдвардс, Симона (1973—2023) — ямайская баскетболистка и тренер.
 Эдвардс, Стейси (род. 1965) — американская актриса.
 Эдвардс, Сэмюэл Фредерик (1928—2015) — британский физик.

Т 
 Эдвардс, Тереза (род. 1964) — американская баскетболистка.
 Эдвардс, Том (род. 1999) — английский футболист.
 Эдвардс, Томас (1599—1647) — английский богослов.
 Эдвардс, Томас (1699—1757) — английский писатель, известный главным образом своей полемикой с издателем Шекспира, Варбуртоном.
 Эдвардс, Тоня (род. 1968) — американская баскетболистка и тренер.

Ф 
 Эдвардс, Федерико (род. 1931) — аргентинский футболист, защитник.
 
 Эдвардс, Фил (1949—2017) — британский шоссейный велогонщик.
 Эдвардс, Фрэнк (1893—1964) — военнослужащий британской армии во время I мировой войны.

У 
 Эдвардс, Уиллис (1903—1988) — английский футболист.
 Эдвардс, Уильям (1719—1789) — уэльский архитектор-мостостроитель и методистский проповедник.

Х 
 Эдвардс Бельо, Хоакин (1887—1968) — чилийский писатель.
 Эдвардс, Хорхе (1931—2023) — чилийский писатель, журналист, дипломат.
 
 Эдвардс, Хьюи (1914—1982) — австралийский и британский военный деятель, кавалер Креста Виктории.

Ч 
 Эдвардс, Чарльз (род. 1969) — британский актёр.

Ш 
 Эдвардс, Ширли (Скай Эдвардс; род. 1974) — британская певица и композитор, вокалистка трип-хоп группы Morcheeba.
 Эдвардс, Шон (1986—2013) — британский автогонщик.

Э 
 Эдвардс, Эдвин Вашингтон (1927—2021) — американский политический деятель, губернатор Луизианы.
 Эдвардс, Эдди (род. 1963) — британский лыжник.
 Эдвардс, Элизабет (1949—2010) — американская писательница и юрист.
 Эдвардс, Энтони (род. 1962) — американский актёр.
 Эдвардс, Энтони (род. 2001) — американский баскетболист.
 Эдвардс, Эйлин Регина — настоящее имя канадской певицы Шанайя Твейн (англ. Shania Twain, род. 1965), исполнительницы кантри и поп-музыки.
 Эдвардс, Эйми-Фион (род. 1987) — валлийская актриса.

Эдуардс 
 Эдуардс, Борис Васильевич (1860—1924) — российский художник, график, скульптор.

Составные фамилии 
 Битхэм-Эдвардс, Матильда (1836—1919) — английская писательница-путешественница и поэтесса, романист, франкофил и автор ряда детских книг. 
 
 Эдвардс-Хилейр, Клайд (род. 1999) — игрок в американский футбол.

Топоним 
 Эдвардс — авиационная база ВВС Соединённых Штатов, расположенная в США, штат Калифорния.
 Эдуардс — округ в штате Иллинойс, США.
 Эдуардс — округ в штате Канзас, США.
 Эдуардс — округ в штате Техас, США.
 Эдуардс — плато в штате Техас, США.

Прочее 
 Эдвардс против Агиллара — решение Верховного суда США, признавшее несоответствующим конституции США закон штата Луизиана, требующий преподавание «научного» креационизма.

См. также 
 Эдвард

Примечания